A Batalha da Passagem de Bonari (Japonês:母成峠の戦い) foi parte da Guerra Boshin.

Batalhas da Guerra Boshin
Conflitos em 1868